Байзат Хамидовна Хамидова (родилась 31 августа 1990; с. Ибрагимотар, Тляратинский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российская регбистка, нападающая клуба «Енисей-СТМ» и сборной России по регби-7. Чемпионка Универсиады 2013 года, чемпионка Европы 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2021 годов. Мастер спорта России международного класса (первая представительница Республики Дагестан — обладательница этого звания в игровых видах спорта) , Заслуженный мастер спорта России, игрок года чемпионата России 2019 года.

Биография

Начало карьеры 
С детства занималась лёгкой атлетикой (бег на 100 и 200 м), тренируясь в Каспийске, и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Но профессиональной спортсменкой не стала, пошла работать медсестрой в поликлинику.

Первым тренером Байзат в регби был тренер сборной Дагестана Магомед Гаджимагомедов.

12 апреля 2012 года Байзат позвонил тренер «Красного Яра» Валерий Багдасаров и пригласил на просмотр в Анапу. Так спортсменка начала регбийную карьеру — в 22 года, первый контракт включал зарплату 7 тысяч рублей в месяц.

Клубная карьера 
Хамидова 8 лет играла за «Красный Яр», регулярно завоевывая с командой медали чемпионата России. В 2020 году перешла в «Енисей-СТМ».

Из-за полученной на этапе Мировой серии по регби-7 в Испании в начале 2022 года травмы Байзат пропустила весь сезон.

Карьера в сборной 
В составе сборной России по регби-7 выступала на чемпионате мира 2013 года, в решающем матче группового этапа против сборной Англии занесла решающую попытку и принесла России победу со счётом 14:10, а на турнире заняла со сборной 7-е место. В 2013 году Хамидова впервые выиграла чемпионат Европы, выступив на этапах во французском Бриве (2-е место) и испанской Марбелье (1-е место). В том же году представляла на Универсиаде 2013 года Дагестанский государственный педагогический университет, с командой выиграла Универсиаду и получила звание мастера спорта России международного класса. В 2014 году завоевала второй титул чемпионки Европы.

Играла в Мировой серии по регби-7: в сезоне 2012/13 года занесла 19 попыток и набрала 95 очков, а в сезоне 2013/14 года — 18 попыток и 90 очков, благодаря чему попала в символическую сборную лучших регбисток мира 2009—2014 годов по версии сайта о женском регби Scrum Queens (в ту же сборную попали англичанка , ирландка Фиона Колан, новозеландка Кайла Макалистер и канадка Джен Киш). В 2013 году стала лучшим игроком этапа Мировой серии в Хьюстоне, набрав 45 очков (Россия заняла 5-е место). В 2016 году в третий раз в карьере выиграла чемпионат Европы. 

На этапах Мировой серии 2017/2018 в Дубае и Сиднее была включена в символическую сборную этапов и была признана лучшим игроком этапов. Участница кубка мира в Сан-Франциско (2018 год). Приказом от 17 октября 2018 года ей присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России». В 2019 году попала в команду десятилетия по версии журнала «Scrumqueens». В июле 2021 года включена в заявку команды ОКР на Олимпиаду в Токио, где россиянки заняли 8-е место. После Олимпиады всерьёз задумывалась о завершении карьеры в сборной России.

В том же 2021 году выступила на первом этапе чемпионата Европы по регби-7 в Лиссабоне, пропустив этап в Москве; россиянки выиграли оба этапа.

23 января 2022 года Байзат провела свой 200-й матч на турнирах Мировой серии по регби-7 среди женщин, выйдя на поле в финале этапа в Малаге против США (американки победили 35:10, а россиянки завоевали первую с 2015 года серебряную медаль этапов). 28 января того же года на игре этапа в Севилье против Бразилии она набрала 600-е очко в играх Мировой серии (победа 26:7). 29 января в игре против Ирландии Байзат получила перелом, из-за которого выбыла на 4-5 месяцев.

Семья 
Есть старшая сестра Наврат Хамидова, также регбистка. Интересуется смешанными боевыми искусствами.

Достижения

Командные 
В составе сборной
 Мировая серия:  (этапы МС 2014-2015, 2015-2016 и 2021-2022);  (этап МС 2017-2018)
 Чемпионат Европы:  — рекорд (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021);  (2015)
 Универсиада:  (2013)
В составе клубов
Красный Яр
 Чемпионат России:  (2015);  (2019);  (2016, 2017, 2018)
Енисей-СТМ
 Чемпионат России:  (2021)

Личные 
 Заслуженный мастер спорта России (17.10.2018) (первая в Дагестане в игровых видах спорта)
 Мастер спорта России международного класса (2013)
 Лучшая регбистка России — 2019, 2021
 Лучший игрок этапа Мировой серии — 2013 (Хьюстон)
 Самый результативный игрок сборной России за всю историю Мировой серии по количеству попыток – 119
 Рекорд по числу матчей за сборную России на этапах Мировой серии — 200

Стиль игры 
При относительно небольшой массе и хрупкой фигуре справляется со своей работой благодаря психологической подготовке. Любимой позицией называет полузащиту и любит участвовать в схватках. На поле при этом почти никогда не проявляет грубость: единственный раз её удалили за удар Дарьи Фефеловой, игрока РГУТИС, что Хамидова считает самым неприятным моментом в своей карьере.

Примечания

Ссылки 
 «Человек должен в первую очередь бороться сам»
 Профиль на сайте РК Енисей-СТМ
 Регбистка сборной России — о феминизме: «На Кавказе мужик главный, но это не дает ему права бить женщину»
 Регбистка сборной России высказалась о взаимоотношениях русских и дагестанцев

Регбистки России
Игроки женской сборной России по регби-7
Чемпионы Европы по регби-7
Чемпионы летней Универсиады 2013
Игроки ЖРК «Красный Яр»
Игроки ЖРК «Енисей-СТМ»
Регбисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Выпускники Дагестанского педагогического университета